Leaf (band) een voormalige Nederlandse popgroep
Leaf International een internationale snoepgoedfabrikant
Nissan Leaf een elektrische gezinsauto van autofabrikant Nissan